

Astronomia 
Ellison – cratere lunare
10177 Ellison – asteroide della fascia principale

Persone 
Adrian Ellison – ex canottiere britannico
Brady Ellison – arciere statunitense
Cara Ellison – critica di videogiochi e sviluppatrice scozzese
Chase Ellison – attore statunitense
David Ellison – produttore cinematografico statunitense, figlio di Larry
Dean Ellison – motociclista britannico
Harlan Ellison – scrittore statunitense
James Ellison – motociclista britannico
James T. Ellison – criminale statunitense
Jennifer Ellison – attrice, cantante, ballerina ed ex modella britannica
Keith Ellison – politico statunitense
Larry Ellison – imprenditore e informatico statunitense
Lorraine Ellison – cantante statunitense
Mary Lillian Ellison, meglio nota come The Fabulous Moolah – wrestler statunitense
Megan Ellison – produttrice cinematografica statunitense
Mervyn Archdall Ellison – astronomo irlandese
Otto Ellison von Nidlef – militare austro-ungarico
Pervis Ellison – cestista statunitense
Ralph Waldo Ellison – scrittore, saggista e critico musicale statunitense
Rhett Ellison – ex giocatore di football americano statunitense
Steven Ellison, meglio noto come Flying Lotus o FlyLo – musicista e rapper statunitense
Toja Ellison – arciera slovena